São Vicente-sziget a Zöld-foki-szigetek egyik tagja
 São Vicente São Vicente-sziget legnagyobb városa; a sziget székhelye
 São Vicente város Brazíliában
 São Vicente város Madeirán
São Vicente, Lisszabon egyik területe 2013-től